Algustorpasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Algustorpasjön, Skåne, sjö i Hässleholms kommun,  (56,7 ha)
Algustorpasjön, Småland, sjö i Gislaveds kommun och Gnosjö kommun,  (1,26 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn